

Patronyme 
 Otto Bickenbach (1901-1971), virologiste de l'Allemagne nazi

Toponyme

Allemagne 
 Bickenbach, commune de l'arrondissement de Darmstadt-Dieburg, en Hesse ;
 Bickenbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück, en Rhénanie-Palatinat ;
 Bickenbach, une partie d'Engelskirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.